Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in finale da Treat Huey e Dominic Inglot per 7-5, 5-7, [10-8].

Teste di serie

  Alexander Peya /  Bruno Soares (finale)
  Leander Paes /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

  Robert Lindstedt /  Maks Mirny (quarti di finale)
<li>  Julian Knowle /  Marcelo Melo (primo turno)

Wildcard

  Colin Fleming /  Ross Hutchins (semifinale)

  Ken Skupski /  Neal Skupski (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2014
ATP World Tour 2014